Lier (muziekinstrument), tokkelinstrument
Draailier, gemechaniseerde viool
Lier (werktuig), toestel om mee te hijsen of te trekken
Lier (luchtvaart), machine om vliegtuigen mee te lanceren
Lier (sterrenbeeld) (Lyra), sterrenbeeld genoemd naar het muziekinstrument
Van Lier (schoenen), schoenenmerk

Plaatsen
Lier (België), stad in de provincie Antwerpen
Station Lier, spoorwegstation aldaar
Lier (Noorwegen),  gemeente in de Noorse provincie Buskerud

Personen
Lier (familie), Nederlands regentengeslacht afkomstig uit het historische land Nassau
Jørn Lier Horst (1970), een Noors schrijver en politieman
Pim Lier (1918-2015), Nederlands jurist en halfbroer van koningin Juliana

Van Lier
Adeline van Lier (1956), Nederlands presentator en dochter van Theo van Lier
Bertus van Lier (1906-1972), Nederlands componist, dirigent, muziekwetenschapper, journalist en vertaler
Carel van Lier (1897-1945), Nederlands kunsthandelaar
Fred van Lier (1927–2005), Nederlands politicus van de PvdA en broer van Theo van Lier
Gummarus van Lier, middeleeuws heilige
Hendrik van Lier (1828-1904), Nederlands notaris en politicus
Helperus Ritzema van Lier, Nederlands / Zuid-Afrikaans theoloog en schrijver
Herman Hubert van Lier (1792-1863), Nederlands jurist, notaris en burgemeester
Johannes van Lier (1726-1799), Nederlands politicus, jurist, belastingontvanger en gedeputeerde van Drenthe
Marike van Lier Lels (1959), Nederlands zakenvrouw
Rachel van Lier (1856-1939, Nederlands pianiste en zangeres
Rudie van Lier (1914-1987), Surinaams socioloog, historicus, dichter en schrijver
Theo van Lier (1916-1992), Nederlands politicus en verzetsman
Trui van Lier (1914-2002), Nederlands verzetsvrouw
Truus van Lier (1921-1943), Nederlands verzetsvrouw
Willem van Lier (1899-1976), Nederlands marineofficier

Zie ook 
De Lier, plaats in de provincie Zuid-Holland (gemeente Westland)